Karloman bylo jméno těchto panovníků z karlovské dynastie:
 Karloman (majordomus), syn Karla Martela, franský majordomus mezi lety 742 až 747
 Karloman I. Franský, syn Pipina Krátkého, franský král mezi lety 768 až 771
 Karloman II. Francouzský, syn Ludvíka II. Koktavého, západofranský král mezi lety 879 až 884
 Karloman Východofranský, východofranský král mezi lety 876 až 880 a také král italský a vévoda bavorský
 Pipin Italský, Karloman původním jménem, syn Karla Velikého a král Langobardů